Vraneši est un toponyme qui peut désigner :

 Vraneši, un village situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Vraneši, un village situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie ;

 Vraneši, une localité située dans la municipalité de Vrnjačka Banja, district de Raška.